Eerste klasse 1957-1958 (basketbal dames België)
 Eerste klasse 1957-58 (basketbal België)
 Eerste klasse 1957-58 (voetbal België)